Будинов може да се отнася за:
 Иван Будинов (1918-1993), български политик
 Петър Будинов (1920-1949), български партизанин